Christoffeltor ist der Name mehrerer Stadttore die nach Christophorus benannt wurden:

 in Bern in der Schweiz, siehe Christoffelturm 
 in Freiburg im Breisgau, siehe Liste der Stadttore in Freiburg im Breisgau
 in Emmerich am Rhein